Ана́льная про́бка, пла́г () — сексуальная игрушка — фаллоимитатор специфической формы, предназначенный для введения в анальное отверстие. Отличается меньшим размером, чем обычные фаллоимитаторы, и имеет расширение у основания, служащее для того, чтобы воспрепятствовать проваливанию анальной пробки вглубь кишечника.

Существуют анальные пробки-вибраторы.

Применение

Игровое  
Если эксперимент проводится вдвоем, то удобнее всего расположиться на четвереньках с упором на локти. Тогда партнер легко сможет стимулировать область ануса и ввести секс-игрушку.

Если первый опыт в одиночестве, то удобнее всего разместиться лежа на боку, чтобы можно было легко дотянуться до места стимуляции. На каком боку — решайте сами, это зависит от того — левша вы или правша.

Поза стоя тоже подходит для опытов. Но нужно одну ногу согнуть и поставить на какую-то опору, чтобы открыть доступ к анусу. Этот вариант идеален и для мастурбации, и для секса в паре.

Дизайн 
В настоящее время магазины, занимающиеся продажей сексуальных игрушек, предоставляют широкий ассортимент разновидностей анальных пробок. Они различаются по форме, размерам, цвету, их изготавливают из силикона, латекса, дерева, стекла, металла и прочих материалов. Существуют модели, снабжённые механизмом «эякуляции» или вибрирующим устройством. Некоторые анальные пробки дополнительно декорируются для сексуальных игр (пробка в виде лисьего хвоста, хвоста кролика, конского хвоста (широко употребляется для пони-плей), пробка для игры «в кольца»), или украшаются драгоценными камнями. Кроме того, имеются варианты, способные увеличиваться в объёме за счёт нагнетаемого воздуха.

Примечания

Ссылки 

 
 

Анальные сексуальные игрушки